Club Atlético Nacional puede referirse a los siguientes:

 Atlético Nacional, club de fútbol de Medellín, Colombia;
 Club Atlético Nacional, club de fútbol de Buenos Aires, Argentina;
 Club Atlético Nacional; club de fútbol de Adrogué, Argentina;
 Club Nacional, club de fútbol de Asunción, Paraguay.